Quinto Veranio il Vecchio (... – ...) – politico romano del I secolo, fu governatore della Cappadocia nel 18; fu coinvolto nella persecuzione contro Gneo Calpurnio Pisone, accusato di aver avvelenato Germanico.
 Quinto Veranio Nipote (... – 57) – militare e politico romano, console nel 49 e governatore della Britannia nel 57.